

Niemcy 
 Rieth – dzielnica Erfurtu
 Rieth – dzielnica Heldburga  
 Rieth – dzielnica gminy Luckow w powiecie Vorpommern-Greifswald, w powiecie Meklemburgia-Pomorze Przednie

Osoby 
 Adolf Rieth – niemiecki historyk
 Dennis Rieth – niemiecki piłkarz
 Kurt Rieth – niemiecki dyplomata
 Paul Rieth – niemiecki malarz i rysownik

Zobacz też 
 Reed
 Ried
 Riet